

Editoria 
 Del Bosco (casa editrice) – casa editrice di Roma

Persone 
 Christopher Del Bosco (1982) – sciatore canadese
 Ferdinando Beneventano del Bosco (1813-1881) – militare italiano
 Laura del Bosco Ventimiglia (1610-1664) – nobildonna italiana
 Paola Del Bosco (1952) – attrice e doppiatrice italiana
 Piero Delbosco (1955) – vescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
Bosco (disambigua)
Dal Bosco